<small>
Taarstedt |
Tabarz/Thür. Wald |
Taben-Rodt |
Tacherting |
Taching a.See |
Tackesdorf |
Täferrot |
Tagewerben |
Tagmersheim |
Talheim |
Talheim |
Talkau |
Talling |
Tambach-Dietharz |
Tamm |
Tangeln |
Tangerhütte |
Tangermünde |
Tangstedt |
Tangstedt |
Tann |
Tann (Rhön) |
Tanna |
Tanne |
Tannenberg | 
Tannenbergsthal |
Tännesberg |
Tannhausen |
Tannheim |
Tantow |
Tapfheim |
Tappenbeck |
Tappendorf |
Tarbek |
Tarmstedt |
Tarnow |
Tarp |
Tarthun |
Tasdorf |
Tastrup |
Tastungen |
Tating |
Tauberbischofsheim |
Tauberrettersheim |
Taucha |
Taucha  |
Tauche |
Tauer |
Taufkirchen |
Taufkirchen |
Taufkirchen (Vils) |
Taugwitz |
Taunusstein |
Taura |
Tauscha |
Tautenburg |
Tautendorf |
Tautenhain |
Tawern |
Techelsdorf |
Techentin |
Tecklenburg |
Tegau |
Tegernau |
Tegernheim |
Tegernsee |
Tegkwitz |
Teichland |
Teichwitz |
Teichwolframsdorf |
Teisendorf |
Teising |
Teisnach |
Teistungen |
Teldau |
Telgte |
Tellig |
Tellingstedt |
Teltow |
Temmels |
Temmen-Ringenwalde |
Temnitzquell |
Temnitztal |
Templin |
Tengen |
Teningen |
Tensbüttel-Röst |
Tensfeld |
Teschendorf |
Teschenmoschel |
Tespe |
Tessenow |
Tessin |
Tessin b. Boizenburg |
Testorf-Steinfort |
Tetenbüll |
Tetenhusen |
Teterow |
Tettau |
Tettau |
Tettenweis |
Tettnang |
Teublitz |
Teuchern |
Teugn |
Teunz |
Teupitz |
Teuschnitz |
Teutleben |
Teutschenthal |
Thaden |
Thaining |
Thale |
Thaleischweiler-Fröschen |
Thalfang |
Thalhausen |
Thalheim/Erzgeb. |
Thallichtenberg |
Thallwitz |
Thalmassing |
Thalmässing |
Thalwenden |
Thalwinkel |
Thandorf |
Thannhausen |
Thanstein |
Tharandt |
Thedinghausen |
Theeßen |
Theilenhofen |
Theilheim |
Theisbergstegen |
Theisseil |
Theißen |
Thelkow |
Themar |
Theres |
Thermalbad Wiesenbad | 
Thesenvitz |
Theuma |
Thielbeer |
Thiendorf |
Thierhaupten |
Thierschneck |
Thiersheim |
Thierstein |
Thießen |
Thiessow |
Tholey |
Thomasburg |
Thomm |
Thonhausen |
Thörlingen |
Thörnich |
Thuine |
Thulendorf |
Thum |
Thumby |
Thümmlitzwalde |
Thundorf in Unterfranken |
Thüngen |
Thüngersheim |
Thür |
Thüringenhausen |
Thürkow |
Thurland |
Thurmansbang |
Thurnau |
Thyrnau |
Tiddische |
Tiefenbach |
Tiefenbach |
Tiefenbach |
Tiefenbach |
Tiefenbach |
Tiefenbach |
Tiefenbronn |
Tiefenort |
Tiefenthal |
Tiefenthal |
Tielen |
Tielenhemme |
Tilleda (Kyffhäuser) |
Timmaspe |
Timmendorfer Strand |
Timmenrode |
Tinningstedt |
Tirpersdorf |
Tirschenreuth |
Tissa |
Tiste |
Titisee-Neustadt |
Titting |
Tittling |
Tittmoning |
Titz |
Toddin |
Todenbüttel |
Todendorf |
Todenroth |
Todesfelde |
Todtenweis |
Todtmoos |
Todtnau |
Töging am Inn |
Tolk |
Tollwitz |
Tömmelsdorf |
Tönisvorst |
Tonna |
Tonndorf |
Tönning |
Töpen |
Topfstedt |
Toppenstedt |
Torgau |
Torgelow am See |
Torgelow |
Torgelow-Holländerei |
Tornau |
Tornau vor der Heide |
Tornesch |
Tornitz |
Tostedt |
Tosterglope |
Tottleben |
Traben-Trarbach |
Trabitz |
Train |
Traisen |
Traitsching |
Tramm |
Tramm |
Trappenkamp |
Trappstadt |
Trassem |
Trassenheide |
Traunreut |
Traunstein |
Trausnitz |
Trautskirchen |
Travenbrück |
Travenhorst |
Traventhal |
Trebbichau an der Fuhne |
Trebbin |
Trebel |
Treben |
Trebendorf |
Trebgast |
Trebitz |
Trebnitz |
Trebra |
Trebsen/Mulde |
Trebur |
Trechtingshausen |
Treffelstein |
Treffurt |
Treia |
Treis-Karden |
Tremsbüttel |
Trendelburg |
Trennewurth |
Trent |
Treplin |
Treseburg |
Treuchtlingen |
Treuen |
Treuenbrietzen |
Triberg im Schwarzwald |
Tribsees |
Triebel/Vogtl. |
Triebischtal |
Triefenstein |
Trier |
Trierscheid |
Trierweiler |
Triftern |
Triglitz |
Trimbs |
Trimport |
Trinum |
Trinwillershagen |
Trippstadt |
Triptis |
Trittau |
Trittenheim |
Tröbitz |
Tröbnitz |
Tröchtelborn |
Trochtelfingen |
Trockenborn-Wolfersdorf |
Trogen |
Troisdorf |
Troistedt |
Trollenhagen |
Tromsdorf |
Tröndel |
Trossin |
Trossingen |
Tröstau |
Trostberg |
Trügleben |
Trulben |
Trunkelsberg |
Trusetal |
Tryppehna |
Tschernitz |
Tschirn |
Tucheim |
Tuchenbach |
Tülau |
Tümlauer Koog |
Tunau |
Tuningen |
Tuntenhausen |
Türkenfeld |
Türkheim |
Turnow-Preilack |
Tussenhausen |
Tüßling |
Tutow |
Tüttendorf |
Tüttleben |
Tuttlingen |
Tutzing |
Tützpatz |
Twedt |
Twieflingen |
Twist |
Twistetal |
Twistringen |
Tylsen |
Tyrlaching |

T